МАЗ-171 — белорусский низкопольный перронный автобус Минского автомобильного завода. Предназначен для перевозки пассажиров между самолётом и зданием аэровокзала.

Завод уже выпускал в 1999 модифицированную версию городского автобуса МАЗ-103 для использования в аэропортах, но автобус МАЗ-171 является специально разработанной для такого применения моделью. Машина шириной более трёх метров имеет низкий пол по всей длине салона (высота 300 мм над уровнем дороги) и оборудована шестью дверями (по три с каждой стороны). Поскольку продолжительность поездки в таких автобусах невелика, МАЗ-171 оснащён только шестью сидениями (по одному возле каждой двери), а номинальная вместимость составляет 122 человека (при средней загрузке пять человек на квадратный метр). В автобусе используется двигатель Deutz мощностью 170 л.с., размещённый справа от места водителя, при этом привод осуществляется на передние колёса (). 

Автобус оснащен видеокамерой заднего обзора, кондиционером на рабочем месте водителя, крышными вентиляторами в пассажирском салоне (кондиционер поставляется под заказ), проблесковым маячком.

Минский автозавод стал третьей компанией в Европе, производящей в настоящее время специализированные перронные автобусы (наряду с компаниями Neoplan и Cobus). При традиционно более низкой цене (по некоторым данным около 200—250 тыс. долларов), МАЗ-171 сможет составить им конкуренцию не только на рынках стран СНГ (потенциальная потребность России — несколько десятков подобных автобусов), но и в западных странах. Правда уровень пассажирского комфорта автобуса МАЗ-171 соответствует его цене, и по этому параметру автобус сильно проигрывает Neoplan и Cobus.

8 февраля 2006 аэродромный автобус МАЗ-171 принял первых пассажиров, прилетевших из Москвы в Национальный аэропорт «Минск». После прохождения здесь трёхнедельных испытаний направлен на испытания в аэропорт «Внуково». Затем прошёл сертификацию в одном из центров сертификации наземного транспорта гражданской авиации в России. Выпускается исключительно на заказ.

Эксплуатируется в аэропортах Минска, Белгорода, Нижневартовска, Мурманска, Новосибирска, Салехарда, Самары, Симферополя, Волгограда, Барнаула, Краснодара, Читы, Якутска, Иркутска, Сочи, Южно-Сахалинска, Тюмени, Казани, Кишиневa, Баку и в Румынии.

В апреле 2007 года на конкурсе «Лучший автобус года в России» МАЗ-171 занял первое место в номинации «Лучший отечественный автобус года в России».

В апреле 2021 года был снят с производства и заменён моделью второго поколения «МАЗ-271».

См. также 
AeroLAZ

Примечания

Ссылки 
 Обзор газеты «Автобизнес-Weekly»
 Статья в газете «Вечерний Минск»
 Сравнение с аэродромным автобусом Неоплан
 Фотографии в разных городах

 0171
Аэродромные автобусы